Шельф — материкова мілина.
 Континентальний шельф — частина континенту занурена нижче рівня моря.
 Шельф континентальний зовнішній — територія континентального шельфу, що починається там, де закінчуються права власності держави на корисні копалини, і закінчується на лінії, де набирають сили міжнародні домовленості.
 Зовнішній континентальний шельф США
 Зовнішній континентальний шельф РФ
 Зондський шельф — геологічно є продовженням континентального шельфу, в Південно-Східній Азії .
 Шельф Сахул — об'єднаний континент Австралії та Нової Гвінеї
 Шельф — назва деяких елементів конструкції корабля, що мають форму полиці.